Gnesta – comune svedese
Gnesta – città situata in buona parte nell'omonimo comune